São Sebastião do Passé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião do Passé (ort), Bahia, 
 São Sebastião do Passé (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar